Повіт Ребун
 Ребун (Хоккайдо)
 Острів Ребун